VM i snooker 1986, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 19 april–5 maj 1986. Engelsmannen Joe Johnson vann sin första och enda VM-titel.

Händelser under turneringen 
 Joe Johnson blev den, tillsammans med 2005 års vinnare Shaun Murphy, mest överraskande segraren genom tiderna i snooker-VM. Före VM gav han oddset 150-1 för vinst.

 Sjufaldige världsmästaren Stephen Hendry gjorde sin VM-debut, 17 år och tre månader gammal. Han är därmed den yngste någonsin som spelat i The Crucible.

 Trefaldige världsmästaren John Spencer, som även vann den första upplagan av VM som spelades i The Crucible 1977, gjorde detta år sitt sista framträdande i VM:s huvudturnering.

 Försvarande mästaren Dennis Taylor råkade ut för The Crucible Curse och föll i första omgången mot Mike Hallett.

Resultat

Externa länkar 
 

1986 i Storbritannien
Snookersäsongen 1985/1986
1986
Sportevenemang i Sheffield